

Littérature 
 Shrek ! est un conte de fées écrit par William Steig.

Cinéma 
Shrek est le personnage principal de la série de films / dessins animés Shrek.
 Shrek (2001).
 Shrek 3D / Shrek 4-D (2003).
 Shrek 2 (2004).
 Shrek le troisième (2007).
 Joyeux Noël Shrek ! (2007).
 Shrek 4, il était une fin (2010).
 Shrek, fais-moi peur ! (2010).
 Le Noël Shrektaculaire de l'Âne (2010).
 Shrek the Musical (2013).

Jeux vidéo 
Shrek (jeu vidéo), jeu vidéo de plates-formes sorti en 2001 sur Xbox.
Shrek 2 (jeu vidéo), jeu vidéo d'action sorti en 2004 sur GameCube, Playstation 2 et PC.
Shrek 2 : La Charge zéroïque, jeu vidéo d'action et de plates-formes sorti en 2004 sur Game Boy Advance.
Shrek: Super Slam, jeu vidéo de combat sorti en 2005 sur Windows, GameCube, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance et Nintendo DS.
Shrek: Smash n' Crash Racing, jeu vidéo de course sorti en 2006 sur PlayStation 2, Nintendo DS, PlayStation Portable, Gamecube et Game Boy Advance.

Autre 
Shrek (bélier)